Седиментационный метод (чашечный метод) является наиболее простым методом для изучения микрофлоры воздуха, хотя и не обладает большой точностью. Если применять чашки одного диаметра при одном сроке экспозиции, то этот метод может быть использован для получения сравнительных данных по бактериальному загрязнению воздуха.

Описание метода 

Чашки Гейденрейха - Петри с застывшим агаром выставляют в открытом виде на разных высотах в помещении на различные сроки (от 15 минут до 1,5 часов). Затем чашки закрывают и ставят в термостат и производят инкубацию посевов. Для пересчёта количества микробов на 1 м3 пользуются формулой Омелянского, который считал, что в течение 5ти-минутной экспозиции на поверхность плотной питательной среды 100 см2 оседает столько микробов, сколько их находится в 10 л воздуха (1:100 м3). Им была составлена соответствующая таблица расчёта, пользуясь которой можно высчитать общее количество микроорганизмов в 1 м3 воздуха. Там приводятся постоянные множители, на которые надо умножить полученные количества колоний в зависимости от диаметра и площади чашки, где производится посев.

Микробиология